Мира се може односити на:

 Мира (Ликија), антички град у данашњој Турској
 Мира (звезда), променљива звезда у сазвежђу Кит
 Жоашен Мира, маршал Француске и краљ Напуља од 1808. до 1815.
 Мира (Беневенто), Италија
 Мира (Кунео), Италија
 Мира (певачица)